Brains (Frankrijk), een plaats in Frankrijk
 Brains (Thunderbirds), een personage uit de televisieserie Thunderbirds
 Brain's faggots, een Britse maker van faggots
 "BRAINS!", een lied van de muzikant Voltaire, uit de tv-show The Grim Adventures of Billy and Mandy
 S A Brain, een regionale brouwerij in Zuid-Wales
 Brains (band), een Hongaarse muziekgroep